Anita Zagaria – attrice italiana
 Cristina Zagaria – scrittrice italiana
 Michele Zagaria – boss del clan camorristico dei Casalesi
 Pasquale Zagaria – boss del clan camorristico dei Casalesi e fratello di Michele
 Pasquale Zagaria – nome di nascita dell'attore Lino Banfi
 Rosanna Zagaria – nome di nascita dell'attrice Rosanna Banfi